Příjmení Macho nosí více významných osobností:

 Ladislav Macho (* 1962) – český fotbalista, brankář
 Michal Macho (* 1982) – slovenský hokejista
 Milan Macho (* 1947) – český spisovatel, publicista a novinář
 Vendelín Macho (1931–2011) – slovenský a československý vědec, chemik, politik KSS